Шотландская женская Премьер-лига (, SWPL) — профессиональная футбольная лига для женских футбольных клубов Шотландии. Является высшим дивизионом в системе женских футбольных лиг Шотландии. Лига состоит из двух дивизионов: SWPL 1 и SWPL 2, включающий по 8 и 10 команд, соответственно, и управляется Женским футболом Шотландии (SWF). Возникла как дивизион Шотландской женской футбольной лиги (SWFL), а затем была образована в самостоятельную лигу. Первоначально являла собой один дивизион с 12 клубами-участниками; в нынешним формате проводиться с 2015 года после создания SWPL 2.

История 
В 1999 году была образована Шотландская женская футбольная лига (SWFL). В 2002 году её высший дивизион был выделен из состава и образован в Шотландскую женскую Премьер-лигу (SWPL) с целью внедрения более профессионального отношения и повышения интереса средств массовой информации. Двенадцатью клубами-основателями SWPL стали следующие команды: «Эйр Юнайтед», «Кав Рейнджерс», «Данди», «Джулианос», «Глазго Сити», «Гамильтон Академикал», «Хиберниан», «Инвер-Росс», ФК «Килмарнок», «Лоссимаут», «Рэйт Роверс» и «Шеттлстон».

Начиная с 2018 года спонсором лиги является Строительное общество Шотландии.

Формат соревнования 
До 2011 года команды играли друг с другом дважды.

Начиная с сезона 2012 года, 12 команд лиги играют друг с другом один раз, после чего лига делится на 6 лучших и 6 худших в зависимости от позиций в лиге на данном этапе. Шесть лучших затем играют друг с другом дома и на выезде за титул чемпиона Премьер-лиги, в то время как шесть последних играют друг с другом дома и на выезде, чтобы избежать понижения. По окончании сезона команды, занявшие 11-е и 12-е места, выбывают в Шотландский женский Первый дивизион.

В 2016 году был введён новый формат. Лига была разделена на два уровня по восемь команд в каждом: SWPL 1 и SWPL 2. Команды играют друг с другом трижды, при этом команда, занявшая последнее место, выбывает в SWPL 2 по окончании сезона. SWPL 2 использует тот же формат с повышением одной команды до SWPL 1, а команды занявшие 2 последних места, выбывают в дивизионы SWFL 1 — Юг и Север.

Клубы-участники в сезоне 2020/21

SWPL 1 
8 клубов, принимающих участие в SWPL 1 в сезоне 2020/21:

SWPL 2
10 клубов, принимающих участие в SWPL 2 в сезоне 2020/21:

Чемпионы 
В 2009 году лига перешла с формата осень-весна на летний формат розыгрыша. В результате сезон 2009 года был сокращен, чтобы соответствовать сезону 2008/09 гг. Формат розыгрыша менялся несколько раз. Формат с двумя группами после первой половины сезона, который использовался с 2012 года, был упразднён в 2016 году с появлением SWPL 1. Из-за распространения COVID-19 в Великобритании сезон 2020 года был отменён, а лига вернулась к зимнему формату начиная с 2020/21.

По клубам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 

Футбольные соревнования в Шотландии
Шотландия
Шотландия